Tomás Carbonell e Virginia Ruano Pascual hanno battuto in finale Jaime Oncins e Paola Suárez 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
 Sandon Stolle /  Cara Black (primo turno)
 Ellis Ferreira /  Ai Sugiyama (primo turno)
 Jared Palmer /  Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)

 Donald Johnson /  Kimberly Po-Messerli (primo turno)
 Mark Knowles /  Nicole Arendt (secondo turno)
 Joshua Eagle /  Barbara Schett (primo turno)
 David Adams /  Nathalie Tauziat (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2001